Интонации — документальный сериал из шести серий, снятый Александром Сокуровым в 2009 году. Фильм является лауреатом фестиваля отечественного кино «Московская премьера».
Каждая из серий оформлена в виде диалога с «разными интересными людьми», с нашей элитой. Суммарная продолжительность цикла 251 минута, то есть примерно по 40 минут на серию.

Название серий и ссылки на imdb.com 
	
Фильм 1. Валерий Зорькин  Valery Zorkin

Председатель Конституционного суда Российской Федерации
(49 минут)

Фильм 2. Юрий Шмидт Yuri Shmidt

Юрист
(39 минут)

Фильм 3. Сергей Слонимский Sergei Slonimsky

Композитор
(45 минут)

Фильм 4. Борис Аверин Boris Averin (2010)

Филолог
(33 минуты)

Фильм 5. Владимир Якунин Vladimir Yakunin

Президент ООО «Российские железные дороги»
Президент благотворительного фонда им. Андрея Первозванного
(44 минуты)

Фильм 6. Арсен Каноков Arsen Kanokov

Президент Кабардино-Балкарской республики
(41 минута)

Ссылки 
1. Кино-база фильмов

2. официальный сайт режиссёра

3. отзыв на сериал

Документальные фильмы России
Фильмы России 2009 года
Фильмы Александра Сокурова